Newton County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Newton County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Newton County (Georgie) – okres státu Georgie
 Newton County (Indiana) – okres státu Indiana
 Newton County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Newton County (Missouri) – okres státu Missouri
 Newton County (Texas) – okres státu Texas